Tătulești se poate referi la:
 Tătulești, Buzău
 Tătulești, Olt